El término álamo (y su plural álamos) puede referirse:

 al plural de la palabra álamo, cualquiera de unas 40 especies del género Populus de árboles de las zonas templadas y frías septentrionales;
en  Perú
 Álamos sin tilde significa:
 Alamos: Te_quiero_mucho_bebé_ya_me_iré_a_dormir

Divisiones administrativas

en  México 
 a Álamos, municipio en el estado de Sonora;
 a Álamos, ciudad cabecera del municipio homónimo;
 a Álamos, en el estado de Guanajuato;

Véase también 
 Estación Álamos